Alcor bezeichnet:

 Alkor, ein Stern nahe dem Mizar im Großen Bären, der auch die Bezeichnung 80 Ursae Majoris oder Zeta Ursae Majoris trägt
 Alcor Life Extension Foundation, eine Lebensverlängerungsunternehmung aus Scottsdale, Arizona (USA)
 Alcor, ein hochfliegendes Segelflugzeug des Luftfahrtingenieurs Robert Lamson
 ALCOR, eine Programmiersprache
 Der französische Name des Animé- und Mangahelden Kouji Kabuto